Дворец спорта «Большой» — многофункциональный комплекс, который находится в Олимпийском парке в посёлке городского типа Сириус. Был основным хоккейным стадионом во время зимних Олимпийских игр 2014 года. В настоящее время является домашней ареной хоккейного клуба «Сочи».

Описание 
Дворец спорта «Большой» для хоккея с шайбой рассчитан на 12 тыс. зрителей. По архитектуре Дворец напоминает замёрзшую каплю, стадион повторяет форму Пекинской оперы. Цвет покрытий купола — жемчужно-белый. Рядом с дворцом находятся другие стадионы: кёрлинговый центр «Ледяной куб», ледовая арена «Шайба» и тренировочный стадион. Ориентировочная стоимость строительства ледового дворца — 300 млн долл. Генеральный подрядчик — НПО «Мостовик». Архитекторы Никита Цымбал и Александр Князев. Начало строительства — 2009 год, окончание — 2012 год.

Соревнования 

 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 — 18-28 апреля 2013
 Хоккей на зимних Олимпийских играх 2014 — 8-23 февраля 2014
 Гала-матч Ночной хоккейной лиги — 10 мая 2014
 Кубок Первого канала — 18-21 декабря 2014
 Матч звёзд КХЛ 2015 — 25 января 2015
 Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2017 — 11 февраля 2017
 Соревнование по скалолазанию в рамках III всемирных зимних военных игр
 Sochi Hockey Open 2017 — 5-9 августа 2017

Послеолимпийское использование 
После окончания Игр стадион передан в собственность Краснодарскому краю, организовано эксплуатирующее бюджетное учреждение, а с июля 2014 года базируется местная команда КХЛ. Дворец по-прежнему будет использоваться для проведения массовых мероприятий: концертов, спортивных соревнований, выставок, форумов и т. п. В июне-июле 2014 года здесь проходил танцевальный конкурс «Виват, Россия!».

Примечания

Ссылки 

Дворец спорта "Большой" Сайт Дворца спорта "Большой"
 Большой Ледовый дворец «Большой» на официальном сайте Игр
 Информация и изображения объекта Большой Ледовый дворец «Большой» на официальном сайте ГК Олимпстрой
 Макет Большого Ледового дворца «Большой» на Инвестиционном Форуме Сочи-2009
 О конструктивных решениях Ледового дворца "Большой"

Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 2014
Стадионы Сочи
ХК «Сочи»
Федеральная территория «Сириус»
Ледяные здания и сооружения